Daweke ist der Name von:

 Hans-Heinz Daweke (1926–1996), deutscher Solokontrabassist
 Klaus Daweke (1943–2020), deutscher Politiker